А́льтмарк ( — «Старая марка») — регион на севере федеральной земли Саксония-Анхальт. Историческая область простирается от Дравена на западе до Эльбы на востоке, граничит на юге с плодородной Магдебургской равниной, а на севере — с Вендландом. Название местности впервые упоминается в 1304 году как Antiqua Marchia, «старая мархия» и указывает на исконную территорию Бранденбургской марки на западном берегу Эльбы. Альтмарк считается колыбелью Бранденбурга и Пруссии. Альтмарк входил целиком в состав Бранденбургской марки с момента её основания, а затем и образованного на основе Бранденбурга прусского государства. Современный Альтмарк административно разделяется на районы Зальцведель и Штендаль.

Примечания

Литература 
 
 Fritz Täger: Altmark. Sachsenverlag, Dresden 1960, ohne ISBN.
 Lutz Partenheimer: Die Entstehung der Mark Brandenburg. Mit einem lateinisch-deutschen Quellenanhang. 1. und 2. Auflage, Köln/Weimar/Wien 2007.
 Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag, Johannes Müller, Harald Meller, Juraj Lipták: Großsteingräber in der Altmark, Halle, 2007.
 Lieselott Enders: Die Altmark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft in der Frühneuzeit (Ende des 15. bis Anfang des 19. Jahrhunderts). Berlin 2008.
 Donald Lyko, Frank Mühlenber: Türme, Tore, stolze Bürger: Der Altmärkische Hansebund, Stendal 2008.

Исторические области Германии
История Саксонии-Анхальт
История Бранденбурга
Пруссия